Plaats in Indonesië
 Sekarteja (Adimulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Sekarteja (Selong), een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara